В математике n-м гармоническим числом называется сумма обратных величин первых n последовательных чисел натурального ряда:
 

Гармонические числа являются частичными суммами гармонического ряда.

Изучение гармонических чисел началось в античности. Они имеют важное значение в различных областях теории чисел и теории алгоритмов и, в частности, тесно связаны с дзета-функцией Римана.

Альтернативные определения 
 Гармонические числа можно определить рекуррентно следующим образом:
 

 Также верно соотношение:
 ,
 где  — дигамма-функция,  — постоянная Эйлера — Маскерони.
 Еще соотношения:
 
 
 где  в точке   - верхняя конечная разность n-го порядка функции .

Дополнительные представления 
Нижеследующие формулы могут быть использованы для вычисления гармонических чисел (в том числе и в точках, отличных от точек натурального ряда):
 интегральные представления:
 

 предельные представления:
 
 ;

 разложение в ряд Тейлора в точке :
 
 где  — дзета-функция Римана;

 асимптотическое разложение:
 .

Производящая функция

Свойства

Значения от нецелого аргумента 
 

 

 

 
 где  — золотое сечение.

Суммы, связанные с гармоническими числами

Тождества, связанные с гармоническими числами 
 
 ,  где 
 , где

Приближённое вычисление 

С помощью формулы суммирования Эйлера-Маклорена получаем следующую формулу:

 

где ,  — постоянная Эйлера, которую можно вычислить быстрее из других соображений, а  — числа Бернулли.

Теоретико-числовые свойства 

 Теорема Вольстенхольма утверждает, что для всякого простого числа  выполняется сравнение:

Некоторые значения гармонических чисел 

Числитель и знаменатель несократимой дроби, представляющей собой -e гармоническое число, являются -ми членами целочисленных последовательностей  и , соответственно.

Приложения 
В 2002 году Lagarias доказал, что гипотеза Римана о нулях дзета-функции Римана эквивалентна утверждению, что неравенство
 
верно при всех целых  со строгим неравенством при , где  — сумма делителей числа .

См. также 
 Теорема Вольстенхольма

Примечания 

Теория чисел
Специальные функции